Тип «Трюгг» (), также часто обозначавшийся как тип «Снёгг» — серия норвежских миноносцев 1-го класса. Проект был разработан конструкторским бюро верфи флота в Хортене и предназначался для действий во фьордах. В 1917—1923 годах были построены три корабля этого типа, ставшего последней серией миноносцев на вооружении КВМС Норвегии. Все три приняли участие в отражении германского вторжения в апреле 1940 года. Один из них, «Стегг», был потоплен, когда одна из его торпед сдетонировала под огнём немецкого учебно-артиллерийского судна «Бремзе», тогда как «Трюгг» выбросился на мель после повреждения при налёте авиации. «Снёгг» был брошен экипажем и захвачен германскими войсками, войдя в состав их флота в качестве сторожевого корабля, как и поднятый и отремонтированный позднее «Трюгг». «Снёгг» сел на мель в 1943 году и был позднее разобран на слом, тогда как «Трюгг» был потоплен при налёте авиации антигитлеровской коалиции в 1944 году.

Представители

Литература